Лесные тиранчики () — род воробьиных птиц из семейства Тиранновые.

Список видов 
 Hemitriccus cinnamomeipectus Fitzpatrick et O’Neill, 1979
 Hemitriccus cohnhafti
 Желтогрудый лесной тиранчик Hemitriccus diops (Temminck, 1822)
 Ширококлювый лесной тиранчик Hemitriccus flammulatus Berlepsch, 1901
 Hemitriccus furcatus (Lafresnaye, 1846)
 Hemitriccus granadensis (Hartlaub, 1843)
 Hemitriccus griseipectus (E. Snethlage, 1907)
 Hemitriccus inornatus (Pelzeln, 1868)
 Hemitriccus iohannis (E. Snethlage, 1907)
 Hemitriccus josephinae (Chubb, 1914)
 Hemitriccus kaempferi (Zimmer, 1953)
 Hemitriccus margaritaceiventer (Orbigny et Lafresnaye, 1837)
 Hemitriccus minimus (Todd, 1925)
 Hemitriccus minor (E. Snethlage, 1907)
 Hemitriccus mirandae (E. Snethlage, 1925)
 Hemitriccus nidipendulus (Wied-Neuwied, 1831)
 Бурогрудый лесной тиранчик Hemitriccus obsoletus (Ribeiro, 1906)
 Hemitriccus orbitatus (Wied-Neuwied, 1831)
 Hemitriccus rufigularis (Cabanis, 1873)
 Hemitriccus spodiops (Berlepsch, 1901)
 Hemitriccus striaticollis (Lafresnaye, 1853)
 Hemitriccus zosterops (Pelzeln, 1868)

Тиранновые
Роды птиц